Kvarnbacken eller Kvarnbacka (finska: Myllymäki) kan avse flera platser.

Finland
 Kvarnbacken (Borgå) – en stadsdel i Borgå stad
 Kvarnbacken (Ekenäs) – en park i Ekenäs stad
 Kvarnbacken, Helsingfors – ett delområde i Drumsö i Helsingfors
 Kvarnbacka – en stadsdel i Vanda stad

Sverige
 Kvarnbacken, Lidköpings kommun – en småort i Lidköpings kommun
 Kvarnbacken, Alingsås kommun – ett bostadsområde i Alingsås kommun
 Kvarnbacken, Fors - en by i Fors socken, Ragunda kommun, Jämtland